SBS MTV är en sydkoreansk kabel-TV-kanal som ägs av Seoul Broadcasting System och ViacomCBS. TV-kanalen är en sydkoreansk version av den amerikanska TV-kanalen MTV och sänder främst musikrelaterade program.

TV-program i urval 
The Show

Se även 
 SBS

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 

Seoul Broadcasting System
TV-kanaler i Sydkorea
TV-kanaler och TV-stationer startade 2001
Koreanskspråkiga TV-kanaler
MTV Networks
Musikkanaler i TV